U dobru i zlu može značiti:

 U dobru i zlu, TV serija
 U dobru i zlu, album Borisa Novkovića
 U dobru i u zlu, film